

Cinema 
 The Battle – cortometraggi del 1911 diretto da David W. Griffith
 The Battle – film del 1934 diretto da Nicolas Farkas e Viktor Tourjanski

Musica 
 The Battle – album di George Jones del 1976
 The Battle – album degli Allen/Lande del 2005

Televisione 
La battaglia (The Battle) – episodio della prima stagione di Star Trek: The Next Generation